Bodiam Castle – castello del Sussex (1385)
Bodiam Castle – documentario del 1915 prodotto dalla Hepworth